Ю́рий Миха́йлович Матве́ев (11 апреля 1917 года, Харьков — 24 июня 1994 года, Самара) — советский учёный-, лауреат Ленинской премии.

Биография 
Послужной список:
 1932—1934 завод им. Ильича в Мариуполе, техник отдела оборудования;
 1934—1936 учёба в Харьковском механико-машиностроительном институте;
 1936—1938 учёба в Днепропетровском металлургическом институте;
 1938—1941 ассистент кафедры Днепропетровского металлургического института;
 1941 старший преподаватель Мариупольского металлургического института;
 1941—1942 старший -исследователь на заводе № 705 (Каменск-Уральский);
 1942—1948 зам. начальника, начальник трубопрокатного цеха ЧТПЗ;
 1948—1955 руководитель бригады, главный конструктор и начальник трубного отдела Всесоюзного института по проектированию металлургических заводов (Москва);
 1955—1957 главный инженер, зам. начальника Главного управления трубной промышленности Министерства чёрной металлургии СССР;
 1957—1958 главный специалист отдела металлургии Госплана СССР;
 1958—1963 зам. главного инженера Института «Гипромез»;
 1963—1970 директор Уральского научно-исследовательского института трубной промышленности (УралНИТИ, Челябинск);
 1970—1975 директор ВНИИ по разработке и эксплуатации нефтепромысловых труб (Куйбышев).

С 1976 зав. кафедрой промышленной технологии и товароведения Куйбышевского планового института. В 1980—1993 зав. кафедрой технологии конструкционных материалов (материаловедения в машиностроении) Куйбышевского политехнического института.

Кандидат технических наук (1941), доктор технических наук (1962), профессор (1963), , автор более 30 изобретений.

Сочинения 
Автор 30 книг и брошюр, в том числе 7 монографий и учебников по проблемам трубного производства. Перевёл с немецкого языка книгу П. Грюнера «Калибровка инструмента для производства бесшовных труб» (Москва, 1962).

Награды 
 Ленинская премия 1963 года — за участие в создании типового высокоскоростного агрегата непрерывной печной сварки труб.
 Орден «Знак Почёта» (1963) и медалями.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1964 год.
 [chel-portal.ru/encyclopedia/Matveev/t/10235 Биография]
 Энциклопедия Урала